Enn steht für:

 Schloss Enn bei Montan, Südtirol
 ENN Energy, chinesischer Energiekonzern

Enn ist der Familienname folgender Personen:
 
 Hans Enn (* 1958), österreichischer Skirennläufer
 Rita Steffes-enn, deutsche Kriminologin 

Siehe auch:
 Enne